Penang (eiland), eiland in de deelstaat Penang in Maleisië
 Pulau Pinang (Sumatra), onderdistrict in Lahat, Sumatra
 Pulau Pinang (Pulau Pinang), plaats in dit onderdistrict
 Pulau Pinang (Tambelan), plaats in Bintan, Riouwarchipel, Indonesië